Franciaország
Montpezat, település Gard megyében
Montpezat, település Lot-et-Garonne megyében